Клеопа — имя:
 Клеопа — один из учеников Христа, которому по пути из Иерусалима в селение Еммаус на третий день после распятия явился воскресший Господь.
 Клеопа (Мигаеси) (род. 1977) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Новоселицкий, викарий Черновицко-Буковинской епархии.
 Клеопа (Пападимитриу) (1878—1951) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Пафский.
 Клеопа (Стронгилис) (род. 1966) — епископ Константинопольской православной церкви, доктор богословия; с 2014 года — митрополит Шведский и Скандинавский.